Кубок Чехії з футболу 2016–2017 — 24-й розіграш кубкового футбольного турніру в Чехії. Титул вперше здобув Фастав (Злін).

Календар

Третій раунд 

| colspan="3" style="background:#fcc;"|14 вересня 2016

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|20 вересня 2016

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|21 вересня 2016

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|27 вересня 2016

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|28 вересня 2016

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|5 жовтня 2016

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|11 жовтня 2016

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|12 жовтня 2016

|}

1/8 фіналу 

| colspan="3" style="background:#fcc;"|26 жовтня 2016

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|30 листопада 2016

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|1 березня 2017

|}

1/4 фіналу 

| colspan="3" style="background:#fcc;"|26 березня 2017

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|4 квітня 2017

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|5 квітня 2017

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|12 квітня 2017

|}

1/2 фіналу 

| colspan="3" style="background:#fcc;"|25 квітня 2017

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|26 квітня 2017

|}

Фінал

Посилання 
 Сторінка кубку на офіційному сайті ЧМФС  
 Кубок Чехії на soccerway 

2016–2017
Чехія
Чехія
2016 у Чехії
2017 у Чехії